Parkdale peut faire référence à :
 Parkdale, une municipalité dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.
 Parkdale, un village du comté de Jefferson, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Parkdale, ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario, au Canada.
 Parkdale, ancien village et actuel quartier de la ville de Toronto, au Canada.
 Parkdale, une banlieue de Upper Hutt dans le sud de l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande
 « Parkdale », chanson figurant sur Grow Up and Blow Away, premier album studio du groupe de musique canadien Metric.